

Geografia
Nicasio – centro abitato della California, Stati Uniti d'America
Distretto di Nicasio – distretto del Perù

Onomastica
Nicasio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Nicasio di Reims – vescovo e santo cristiano
Nicasio de Burgio – cavaliere e santo cattolico